Тиберій Юлій Рескупорід IX (*Τιβέριος Ἰούλιος Ῥησκούπορις, д/н — бл. 458) — цар Боспору в 430—458 роках. Порядковий номер цього правителя є предметом дискусії, оскільки деякі вчені не враховують Аспурга, або ототожнюють Рескупоріда IV і Рескупоріда V, з огляду на це цього Рескупоріда рахують як VIII чи VII.

Життєпис 
Про походження замало відомостей. Є версія, що він був сином гота Агалліса, який панував в Боспорі, але це є доволі суперечним з огляду на в цілому антиготську політику Рескупоріда IX. З огляду на це висувається теорія, що він був нащадком династії Тиберії Юлії, найпевніше, за материнською лінією.

Намагався спиратися на гуннів у протистоянні з готами, для чого у 444 році визнав зверхність гуннського володаря Аттіли. Водночас активно зміцнював контакти зі Східною Римською імперією. У 448—449 роках боспорський єпископ Євдокс брав участь у Вселенських соборах в Ефесі та Константинополі. В цей час відбувається активна християнізація Боспору. Напевне, за допомогу Рескупоріда IX зводяться базиліки в Пантікапеї, Тірітаці, Гермонассії, Кіммеріку, Фанагорії.

Після 449 року, напевне, виник конфлікт з готами або їхніми союзниками — альціагирами, внаслідок чого вимушений був тікати з Пантікапею. Коли це сталося, достеменно невідомо. Знано, що у 451 році повернувся до Пантікапею. У 458 році повалено королем готів Гадигезом, напевне після смерті Аттіли і Елаку, сюзеренів Рескупоріда IX й розпаду Гуннської держави. Ймовірно, Гадигез сам став царем або поставив повністю залежного володаря.

Джерела 
 Сазанов А. В. Результаты исследования поздних слоев городища Тиритаки //Проблемы истории и археологии Восточного Крыма. — Керчь, 1984. — С. 17
 Казанский М. Восточные германцы и Северное Причерноморье во второй половине V—VI вв. // Византия и народы Причерноморья и Средиземноморья в раннее средневековье (IV—IX вв.). — Симферополь, 1994. — С. 25-26
 Казанский М. М. Готы на Боспоре Киммерийском // Сто лет черняховской культуре. — К., 1999. — С. 277—297
 Болгов Н. Н. Позднеантичное государство на Боспоре: угасание или расцвет? // Боспорское царство как историко-культурный феномен. — СПб., 1998. — С. 18-24.
 Храпунов І. Н. Давня історія Криму. Сімферополь, 2005

Боспорські царі
Персоналії V століття